Босанци може бити:

 Босанци, општи демонимски назив за становнике Босне
 Босанци у етничком смислу, људи који се на пописима изјашњавају изричито као етнички Босанци
 Босанци у панетничком смислу, људи који се идентификују као Босанци без етничке припадности
 Босанци (Босиљево), насеље у општини Босиљево, Хрватска
 носиоци презимена Босанац – у множини: Босанци

Види још 
 Босанка (вишезначна одредница)
 Босанац (вишезначна одредница)
 Босна (вишезначна одредница)
 Босанство (вишезначна одредница)
 Бошњаци (вишезначна одредница)